Danny Higginbotham (1978-), footballeur international gibraltarien d'origine anglaise
 Irene Higginbotham (1918-1988), compositrice et pianiste de concert américaine
 Joan Higginbotham (1964-), astronaute américaine
 Scott Higginbotham (1986-), joueur de rugby à XV international australien

Voir aussi